Публичный секс, иногда также доггинг (от  — собака) — сексуальные действия, имеющие место в общественных или полуобщественных местах. Общественные взгляды относительно секса и сексуальности сильно различаются в разных культурах и в разные времена. Термин всё чаще употребляется для описания акта, имеющего место вне жилья; может происходить в ярко выраженных местах (туалеты, кабинки на пляжах, больничные палаты, кладбища).

До развития Интернета некоторые геи встречались в общественных местах (парки, уборные и т. д.) в поисках секса. В Соединенном Королевстве, начиная с 1990-х гг., развиваются услуги по предоставлению возможностей для секса в общественных коммерческих заведениях. Вероятно, это связано со смягчением взглядов на данное правонарушение.

По слухам, подобный секс практикуется во многих парках и на пляжах Ванкувера и Сан-Франциско. Журнал «Нью-Йорк» утверждает, что публичный секс довольно часто практикуется в Нью-Йорке, а перспектива такого секса является фантазией большого количества людей.

Также существует сленговый термин «коттеджинг», который в гомосексуальной среде определяет секс в общественных туалетах в парках, студенческих общежитиях, аэропортах.

В поп-культуре 
 Публичный секс является темой британского фильма 2009 года «Доггинг: История любви», который вышел в прокат в США под названием «Публичный секс», режиссёр — Симон Эллис, авторы — Майкл Грум и Норман Брок.

См. также 

 Эксгибиционизм
 Коттеджинг
 Доггинг

Примечания

Ссылки 
 

Сексуальные практики
Эксгибиционизм